Андреа Бохничкова (урожд. Циганикова; , род. 9 ноября 1977) — словацкая шахматистка, национальный мастер.

Чемпионка Словакии 1994 и 1998 гг. Серебряный призёр чемпионата Словакии 1996 г. (разделила в турнире 5—6 места, но 3 шахматистки, занявшие более высокие места в таблице, выступали вне конкурса).

В составе сборной Словакии участница четырёх шахматных олимпиад (1994, 1996, 1998 и 2002 гг.), командного чемпионата Европы 1997 г.

Участница юниорских чемпионатов мира и Европы в разных возрастных категориях.

Участница зональных турниров 1995 и 1999 гг.

После замужества участвует только во внутренних командных соревнованиях.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии А. Бохничковой в базе Chessgames
 Личная карточка А. Бохничковой на сайте 365Chess (на фамилию Циганикова)
 Личная карточка А. Бохничковой на сайте 365Chess (на фамилию Бохничкова)

Шахматисты Словакии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам